« It's alive » est une citation du film Frankenstein de 1931. Plusieurs fois reprise, elle peut désigner :
It's Alive, un album des Ramones ;
It's Alive, un album de Buckethead ;
It's Alive, titre original du film Le monstre est vivant de Larry Cohen.